Clambus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fischer von Waldheim 1821. Clambus ingår i familjen dvärgkulbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgkulbaggar
Clambus